Сєверний Андрій Борисович (1913–1987) — радянський астрофізик, академік

Сєверний — присілок, Абзеліловський район, Башкортостан
 Сєверний — селище, Александровський район, Оренбурзька область
 Сєверний — селище, Александровський район, Томська область
 Сєверний — селище, Великоустюзький район, Вологодська область
 Сєверний — виселок, Звениговський район, Марій Ел
 Сєверний — присілок, Звіриноголовський округ, Курганська область
 Сєверний — селище, Івдельський міський округ, Свердловська область
 Сєверний — селище, Омутнінський район, Кіровська область
 Сєверний — селище, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Сєверний — селище, Опаринський район, Кіровська область
 Сєверний — селище, Сакмарський район, Оренбурзька область
 Сєверний — село, Сарапульський район, Удмуртія
 Сєверний — селище, Чебоксарський міський округ, Чувашія
 Сєверний — селище, Юр'янський район, Кіровська область
 Сєверний — мисливський заказник на території Удмуртії

Сєверний — селище міського типу, Краснодонська міська рада, Луганська область